Че́рче () — село на Украине, находится в Камень-Каширском районе Волынской области.

Население по переписи 2001 года составляет 1705 человек. Почтовый индекс — 44510. Телефонный код — 3357. Занимает площадь 10,432 км².

Адрес местного совета 
44510, с.Черче, ул.Шкильна, 4

Ссылки 
 Черче на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Камень-Каширского района